Desa Pekalongan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pekalongan (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 109,33), Jawa Tengah, 
 Desa Pekalongan (administrativ by i Indonesien, lat -6,62, long 110,71), Jawa Tengah, 
 Desa Pekalongan (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 111,11), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar